Osoby o tym nazwisku:
 Czesław Przybyła – polski aktor teatralny i filmowy
 Jan Przybyła – polski pisarz, dziennikarz
 Józef Przybyła – polski skoczek narciarski, olimpijczyk
 Kamila Przybyła – polska lekkoatletka
 Michał Przybyła – polski piłkarz
 Piotr Przybyła – polski poeta
 Wacław Przybyła – polski skoczek narciarski